Кајану има више значења:

 Општина Кајану (Бистрица-Насауд), општина у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Општина Кајану (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији